

Населені пункти та їхні частини
 Мощениця — гміна в Пйотрковському повіті Лодзинського воєводства
 Мощениця — гміна в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Мощениця — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Мощениця — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Мощениця — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Мощениця — село в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Мощениця — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Мощениця — частина міста Ястшембе-Здруй в Сілезькому воєводстві
 Мощениця — частина села Семехув у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки